Кампо Каторсе има више значења:

 Кампо Каторсе, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Каторсе (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Каторсе, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику